Ранчо Синко Ерманос има више значења:

 Ранчо Синко Ерманос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Синко Ерманос (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Синко Ерманос, Ла Тапона (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Синко Ерманос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Синко Ерманос, Хосе Луис Алба (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Синко Ерманос (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику